James Baldwin pode ser:

 James Fowle Baldwin (1782–1862), engenheiro civil americano, topógrafo e senador
 James Baldwin (editor) (1841–1925), educador, escritor e administrador americano
 James Mark Baldwin (1861–1934), filósofo e psicólogo americano
 James Harris Baldwin (1876–1944), jurista americano
 James A. Baldwin (1886–1964), treinador de futebol americano
 James J. Baldwin (1888–1955), arquiteto americano
 James L. Baldwin (1921–1979), major-general americano
 James Baldwin (escritor) (1924–1987), romancista americano, ensaísta e ativista dos direitos civis
 J. Baldwin (1933), designer industrial e escritor americano
 James Baldwin (jogador de baseball) (1971)

Ver também 
 Baldwin

Desambiguação